Елентон има више значења:
 Елентон (Флорида)
 Елентон (Џорџија)